

Cinema 
 Fratellanza - Brotherhood – film del 2009 diretto da Nicolo Donato
 Brotherhood – film del 2010 diretto da Will Canon
 Brotherhood – film del 2019 diretto da Richard Bell

Musica 
 Brotherhood – album dei Brotherhood of Breath del 1971
 Brotherhood – album dei DYS del 1983
 Brotherhood – album dei New Order del 1986
 Brotherhood – album dei The Doobie Brothers del 1991
 Brotherhood – album dei 3T del 1995
 Brotherhood – album dei B'z del 1999
 The Brotherhood – album dei Running Wild del 2002
 Brotherhood – album dei The Chemical Brothers del 2008

Televisione 
 Brotherhood - Legami di sangue – serie televisiva statunitense del 2006
 Fullmetal Alchemist: Brotherhood – anime
 Brotherhood – serie televisiva britannica del 2015
 Brotherhood – serie televisiva brasiliana del 2019

Altro 
 Assassin's Creed: Brotherhood – videogioco della Ubisoft
 Brotherhood: Final Fantasy XV – original net anime della A-1 Pictures